Radio Rodzina – katolickie radio diecezji kaliskiej
 Katolickie Radio Rodzina – katolickie radio archidiecezji wrocławskiej i diecezji świdnickiej